aglutynacja – inaczej odczyn zlepny
aglutynacja –  tworzenie przez organizmy (głównie pierwotniaki, w tym otwornice) skorupek ze zlepionych ziarenek piasku
aglutynacja – inaczej aglutynacyjność, termin stosowany w językoznawstwie